Сан Антонио де ла Лагуна има више значења:

 Сан Антонио де ла Лагуна (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де ла Лагуна (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де ла Лагуна, Лос Алварез (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де ла Лагуна (Донато Гера), насеље у савезној држави Мексико у Мексику